«Центр тяжести» () — российская рок-группа, играющая в стиле хеви-метал. Группа образовалась в городе Кирове в 2006 году. Коллектив был создан при участии музыкантов таких групп, как «Absolute Terror», «Бастион» и «HMR».

История 

«Центр тяжести» был основан в 2001 году. Название группы придумал Лев Негодяев. На тот момент не удалось собрать группу, и уже готовый материал был отложен в долгий ящик. До 2005 года Сергей пытался реализовать себя в других коллективах города Кирова. В 2006 году в результате распада группы «Бастион» речь зашла о проекте — «Центр Тяжести».

Место гитариста занял Лев Негодяев (экс «ABSOLUTE TERROR», «Сны нано-механика»), а басиста — Александр Чентемеров (экс «Бастион»). Место барабанщика было свободно.

Летом 2007 года руку помощи протянул барабанщик Дмитрий Пушной (экс «HMR»). Итак, в новом составе: Сергей Шестаков, Лев Негодяев, Александр Чентемеров, Дмитрий Пушной группа перешла в наступление.

С 2007 по 2008 гг. Центр Тяжести играл на площадках Юрьи, Глазова, Ижевска, Воткинска, Кирова, Сыктывкара, Дзержинска.

9 мая 2008 года участники коллектива поздравили Киров сольным концертом в честь Дня Победы на одной из площадей города. Следующим шагом группы стал город Сыктывкар. 4 июля 2008 года Центр Тяжести принял участие в Региональном фестивале NMS 2008.

9 и 10 августа 2008 года ЦТ принял участие во Всероссийском рок-фестивале «Созвездие 2008». Став Лауреатом конкурса, Центр Тяжести был приглашен на Международный рок-фестиваль «Движение 2009».

30 июля 2008 года Центр Тяжести на правах хэдлайнера выступал на ежегодном рок-фестивале «LIVE`нь 2008»

2009 год Центр Тяжести открывает организацией сольного театрализованного шоу «Metal in our hearts». Шоу стало только началом концертной деятельности этого года. 20 июня 2009 года группа приняла участие в фестивале «Июньfest», где хэдлайнерами мероприятия выступила группа Би-2.

Летом того же года коллектив ЦТ начал долгожданную запись материала к альбому под рабочим названием «Звуки времени». В результате дебютный альбом «Звуки Времени» появился на свет благодаря усилиям коллектива в 2011 году. Тексты песен были написаны Сергеем Шестаковым, музыка также принадлежит его перу, но музыканты принимали активное участие в её создании, отчего конечный вариант композиций приобрёл свою оригинальность.
Диск был выпущен лейблом Molot / Irond.. Альбом характеризует стиль традиционного хэви, с ярко выраженной лирической составляющей.

Летом 2011 года Центр Тяжести был приглашен на фестиваль «Тушите звук» город Сыктывкар..

В настоящее время ЦТ работает над созданием второго полноформатного альбома в новом составе и с новыми треками.

Состав

Действующий 
 Павел Сибиряков — вокал (с 2011 года)
 Александр Факер — гитара (с 2011 года)
 Лев Негодяев — гитара (с самого начала)
 Александр Чентемеров — бас (с 2006 года)
 Дмитрий Пушной — ударные (с 2007 года)

Бывшие участники 
 Сергей Шестаков — вокал (с самого начала до 2011 года)

Дискография

Альбомы

Литература 

Интервью
 Интервью журналу Dark City № 62, 2011 год, стр. 48

Рецензии
 Рецензия на альбом «Игра» в журнале Dark City № 74, 2013 год

Ссылки 
 Официальный форум группы на Metalugi.Net

Примечания 

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы Кирова
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Хеви-метал-группы России